Jean Grimaud ist der Name folgender Personen:

* Jean Grimaud (Politiker) (1909–1993), französischer Politiker
 Jean Grimaud (1917–2001), italienischer Drehbuchautor und Filmregisseur, siehe Giovanni Grimaldi (Drehbuchautor)